La Miel (rijeka), Kolumbija

 Panama
 La Miel (podokrug), okrug Las Tablas